Marc Bureau (1966) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Marc Bureau (1955) – politico canadese